Burg Hohenscheid steht für:
 Burg Hohenscheid (Eberdingen)
 Burg Hohenscheid (Solingen)